Наупан има више значења:

 Општина Наупан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Наупан (Наупан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику